KMAL steht für:
 Koleje Małopolskie, polnisches Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Malone-Dufort Airport (ICAO-Code), Malone, Franklin County (New York)

KMăl steht für:
 Dur KMăl, Ort im Krông Ana District, Provinz Đắk Lắk, Vietnam

Siehe auch:
 Kamal

KMAL